Atigun steht für:
 Atigun River, einen Fluss in Alaska
 Atigun Pass, einen Pass in Alaska
 Atigun Gorge, eine Schlucht in Alaska